Brochosogenys bipunctus är en ringmaskart som beskrevs av Colbath 1987. Brochosogenys bipunctus ingår i släktet Brochosogenys, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bipunctus